Обојена пустиња може бити:
 Обојена пустиња (Јужна Аустралија), пустиња у држави Јужна Аустралија, Аустралија
 , пустиња у држави Аризона, Сједињене Америчке Државе